Mit Aartal werden insbesondere die Täler der folgenden Flüsse in Hessen benannt:

 Aar (Dill) im Gladenbacher Bergland
 Aar (Lahn) im Taunus
 Wilde Aa (in Hessen: Aar, zur Orke) im Ostsauerländer Gebirgsrand
 Aar (Twiste) im Waldecker Wald

Siehe auch:
 Ardal
 Aardal
 Ahrtal